Dovey ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Dovey (1884–1969), US-amerikanische Theater- und Stummfilmschauspielerin
 Bill Dovey (1894–1969), australischer Jurist und Richter am Supreme Court of New South Wales
 Ceridwen Dovey (* 1980), südafrikanische Anthropologin, Autorin und Filmemacherin